Lier – miasto w Belgii
 Lier – miasto i gmina w Norwegii
 Lier – stacja kolejowa w ww. mieście

 Lier) – belgijski trałowiec z lat 50. XX wieku